Криниц — различные значения:

 Населённые пункты
 Криниц () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Криниц () — деревня в Верхней Лужице, коммуна Нешвиц, в земле Саксония.

 Персоналии
 Криниц, Элиза (; 1825—1896) — платоническая возлюбленная поэта Генриха Гейне, воспетая им как Мушка.

См. также 
 Криница
 Криницы